Долгоруков Василь Володимирович (1667—1746) — князь, російський генерал-фельдмаршал, президент Військової колегії, молодший брат Юрія Володимировича Долгорукова
 Долгоруков Василь Михайлович (1722—1782) — військовий і державний діяч Російської імперії, князь.
 Долгоруков Микола Андрійович (1792—1847) — військовик, дипломат, державний діяч, князь.
 Долгоруков Олександр Сергійович — князь, дипломат і державний діяч Російської імперії, обер-гофмаршал, член Державної Ради.
 Долгоруков Павло Дмитрович — російський князь, земський діяч, літератор, один із засновників «Союза освобождения» і кадетської партії.
 Долгоруков Юрій Володимирович (1664—1708) — князь, полковник московського карального загону, що був надіслан Петром І на Дон задля повернення кріпаків-втікачів.

 Долгорукова Дарія Дмитрівна — Дарія Дмитрівна Брюховецька (уроджена — Долгорукова) (1639—1669) — дружина українського гетьмана Івана Брюховецького.
 Долгорукова Софія Олексіївна (1887—1949) — фрейліна двору, російський авіатор, одна з перших жінок-пілотів.

Див. також 
 Долгорукий